Премия О. Генри () — ежегодная литературная премия за лучший рассказ (short story). Учреждена в 1918 году и названа в честь американского писателя О. Генри, известного мастера этого жанра. Впервые премия была вручена в 1919 году.

Премия вручается рассказам американских и канадских авторов, опубликованным в американских и канадских журналах. Рассказы издаются в сборнике «The O. Henry Prize Stories». Победителями в разные годы становились Труман Капоте, Уильям Фолкнер, Фланнери О’Коннор, Джон Апдайк, Вуди Аллен, Стивен Кинг и другие.

См. также 
 Премия имени О. Генри «Дары волхвов»

Ссылки 
 Премия О. Генри 
 Список победителей 1919—2000

Литературные премии США
О. Генри
Награды, появившиеся в 1919 году
Награды ПЕН-клуба